

Cinema 
 Arkansas – film del 2020 diretto da Clark Duke

Geografia 
 Arkansas – stato degli Stati Uniti d'America
 Arkansas – fiume degli Stati Uniti d'America

Musica 
 Arkansas – inno dello stato dell'Arkansas scritto da Eva Ware Barnett nel 1916
 Arkansas – album del 1975 di Glen Campbell
 Arkansas – canzone del 1975 di Glen Campbell
 Arkansas – album del 2009 dei The Residents

Altri progetti